CJ o Cj puede referirse a:
 C.J. Brown
 C.J. Cregg
 C.J. Hobgood
 C.J. Miles
 C.J. Ramone
 CJ Wallace
 C.J. Watson
 Calendario juliano
 Carl Johnson (GTA)
 Comercio justo
 Congregatio Jesu

Siglas